Кайо Фернандо да Силва Панталеан (; 8 сентября 1995, Араракуара), более известный как Кайо — бразильский футболист, защитник футбольного клуба РПЛ «Краснодар».

Карьера 
Начинал играть в клубе третьей бразильской лиги .

Летом 2017 был отдан в годичную аренду в клуб португальской второй лиги «Санта-Клара». По итогам сезона вышел с клубом в примеру. Заключил полноценный контракт и провёл в чемпионате 22 матча.

20 мая 2019 было объявлено о переходе Кайо в «Краснодар». 20 июля 2019 года в игре первенства ФНЛ против клуба «Авангард» сыграл свой дебютный матч за «Краснодар-2» (1:1). Дебютировал за основу «Краснодара» 22 сентября 2019 года в гостевом матче 10 тура РПЛ против ЦСКА (3:2).

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Ферровиария» Араракуара
Игроки ФК «Санта-Клара»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Краснодар-2»